Dave Marsh (1894-1960), cycliste britannique.
  (né en 1950), critique musical américain.